John Jairo Junieles Acosta es un escritor colombiano oriundo de Sincé, departamento de Sucre, Colombia.  Estudió en la Universidad de Cartagena y la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha escrito para numerosos diarios, como El Universal de Cartagena, El Heraldo, El Tiempo y también para las revistas colombianas Semana y SoHo y para las alemanas Alba y Eco. Ha publicado docenas de volúmenes de ficción y no-ficción, en las que se cuentan poesías, cuentos cortos y novelas. Ha ganado numerosos premios por su trabajo. En 2007 fue nombrado por el Hay Festival Bogotá como uno de los 39 escritores más prometedores de América Latina menores de 39 años, el llamado Bogotá39. Sus textos han sido traducidos al inglés, francés, portugués, alemán y sueco.

Referencias 

Alumnado de la Universidad de Columbia
Personas de Sucre (Colombia)
Personas vivas
Nacidos en 1970
Escritores colombianos del siglo 21
Poetas colombianos del siglo 21
Poetas colombianos